Holenderskie Tourist Trophy 2006 – ósma eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 24 czerwca 2006 roku na torze TT Circuit Assen.

Wyniki MotoGP

Wyniki 250 cm3

Wyniki 125 cm3

Bibliografia 
 Oficjalna strona Motocyklowych Mistrzostw Świata

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2006
Holenderskie Tourist Trophy
2006 w Holandii